

Pittura
L'urlo – dipinto di Edvard Munch

Cinema
L'urlo – film diretto da Corrado D'Errico (1934)
L'urlo (El alarido) – film diretto da Ferruccio Cerio (1947)
L'urlo – film diretto da Camillo Bazzoni (1966)
L'urlo – film diretto da Tinto Brass (1968)
L'urlo – cortometraggio diretto da Francesco Barilli (2019)

Musica
L'urlo – canzone di Zucchero Fornaciari del 1992
L'urlo – EP degli Airway del 2011
L'urlo di Munch – singolo di Tecla del 2021

Pagine correlate 
Urlo